Nephew (Нэфью, в переводе с англ. «племянник») — датская рок-группа, образованная в 1996 году в городе Орхус.

Наибольшего успеха группа добилась в 2004 году, после выпуска второго студийного альбома USA DSB. Релиз альбома совпал с весьма успешным участием фронтмена группы Симона Квамма в популярном в Дании комедийном шоу , что положительно влияло на популярность группы. USA DSB стал платиновой пластинкой в Дании, 6 синглов альбома достигли огромной популярности.

В лирике Nephew необычным образом сочетаются тексты на датском и английском языках: начав карьеру с песен преимущественно на английском языке и имея всего несколько треков на датском, постепенно группа стала всё чаще использовать в своих текстах датский язык.

По признанию участников группы, наибольшее влияние на стиль их музыки оказали Depeche Mode.

Дискография

Альбомы 

 2000: Swimming Time
 2004: USA DSB
 2004: USA DSB 10 x så live
 2006: Interkom Kom Ind
 2007: Roskilde 07.07.07
 2009: Danmark/Denmark
 2012: Hjertestarter

Синглы 

 2000: We Don't Need You Here
 2003: Movie Klip
 2004: En Wannabe Darth Vader
 2004: Superliga
 2004: Ordenspoliti
 2005: Worst/Best Case Scenario
 2005: Byens Hotel
 2006: Igen & Igen &
 2006: Science Fiction Og Familien
 2007: Mexico Ligger I Spanien
 2007: Hospital feat. L.O.C.
 2007: Timbaland vs. Nephew: The Way I Are
 2008: Allein Alene  Ремикс Nephew и Carsten Heller
 2009: 007 Is Also Gonna Die
 2009: Va Fangool!
 2009: Sov for Satan Mand
 2009: Police Bells & Church Sirens
 2010: The Danish Way to Rock feat. Landsholdet
 2018: Sig Månen Langsomt Hæver
 2018: Amsterdam
 2018: At Dø Er At Rejse

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Nephew на сайте Allmusic
 Nephew на iMelos
 Nephew на last.fm

Музыкальные коллективы Дании
Рок-группы Дании